Die Abkürzung GWE bezeichnet:
 Eimsbütteler Sportverein Grün-Weiss Hamburg, einen Sportverein aus dem Hamburger Stadtteil Eimsbüttel
 Flughafen Thornhill, einen militärisch genutzten Flughafen in Simbabwe (IATA-Code)
 Gesellschaft zur Förderung von Wirtschaftswissenschaften und Ethik, eine wissenschaftliche Gesellschaft
 Powiat Wejherowski in der Woiwodschaft Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Branchen- und Tarifverband für Versorgungsunternehmen „Gas, Wasser, Elektroenergie“
 Unternehmensgruppe Wärme- und Energietechnik GmbH & Co.KG

GWe bezeichnet:
 Gigawatt elektrisch, siehe Installierte Leistung

Abkürzung